Yangshuo (24-21 av. J.-C.), est la troisième ère chinoise de l'empereur Chengdi de la dynastie Han.
 Xian de Yangshuo